

Onomastica
Immacolata – nome proprio di persona femminile.

Religione
Immacolata Concezione – uno dei nomi con cui è venerata Maria madre di Gesù e dogma cattolico
Immacolata – nome latino di Anahita, la madre di Mitra

Altri progetti